Montagne Caréta är ett berg i  den centrala delen av Saint-Martin,  km nordost om huvudstaden Marigot. Toppen på Montagne Caréta är  meter över havet.

Källor 

Berg i Saint-Martin